Toponímia:
 Cervantes (Lugo), municipi a la Comarca dos Ancares (Província de Lugo, Galícia) 
 Robleda-Cervantes municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Biografies:
 Annabel Cervantes Muñoz (Barcelona, 1969), escriptora catalana 
 Ivan Cervantes Montero (Cambrils, 1982), pilot català d'enduro 
 Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares, 1547 - Madrid, 1616), escriptor castellà, conegut sobretot per la novel·la El Quixot
 Alejandro Magariños Cervantes (Montevideo, 1825 - Rocha, 1893), polític, escriptor, professor i advocat uruguaià
 Antonio Corgos Cervantes (Barcelona, 1960), atleta i entrenador català 
 Luis Barcala Cervantes (Madrid, 1863 - Santomera, 1936), enginyer de camins i polític espanyol
 ''Miscel·lània:
 Enigma Cervantes, documental estrenat el 2006 i que tracta sobre el possible origen valencià de Miguel de Cervantes 
 Institut Cervantes, institució cultural pública creada el 1991 
 Premi Cervantes, premi literari instituït el 1974